Durchbruch steht für:

 Durchbruch eines Flusses durch einen Bergzug, siehe Durchbruchstal
 die Erzeugung eines Textilmusters durch Herauslösen oder Herausschneiden von Teilen, siehe Durchbrucharbeit
 Durchbruch von Zähnen aus dem Kiefer in die Mundhöhle, siehe Dentition
 Stromfluss einer Diode in Sperrrichtung, siehe Diode#Durchbruch
 Durchstoßung eines Gewebes oder Hohlorgans, siehe Perforation#Medizin
 eine bahnbrechende Entwicklung in Wissenschaft oder Technik
 Durchbruch (Militär), beim Militär das Durchbrechen feindlicher Linien, zum Beispiel eines Belagerungsrings 
 Durchbruch (Comic), eine anlässlich des Falls der Berliner Mauer 1990 von Pierre Christin und Andreas C. Knigge herausgegebene Comicanthologie
 Durchbruch (Adsorption), ein Begriff aus der Verfahrenstechnik

Siehe auch:

 Breakthrough, mehrere Bedeutungen 
 Der Durchbruch
 Zweiter Durchbruch